Salpinx est un nom commun qui peut désigner :

Musique 
 La salpinx, instrument à vent de la famille des trompettes, utilisé dans la Grèce antique.

Anatomie 
Le terme salpinx et ses adjectifs dérivés sont utilisés pour décrire les conduits suivants :
 la trompe de Fallope (d'où les termes mésosalpinx, salpingite, salpingectomie et hydrosalpinx) ;
 la trompe d'Eustache.